Бабарокос има више значења:

 Бабарокос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бабарокос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику